Riva puede referirse a:

Lugares 

 Riva (Cantabria), localidad española del municipio de Ruesga, Cantabria.
 Riva (Maryland), lugar designado del censo estadounidense del condado de Anne Arundel, estado de Maryland.
 Riva del Garda, localidad y comune italiana de la provincia de Trento, región de Trentino-Alto Adigio.
 Riva Ligure, localidad y comune italiana de la provincia de Imperia, región de Liguria.
 Riva presso Chieri, localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte.
 Riva San Vitale, comuna suiza del cantón del Tesino, situada en el distrito de Mendrisio.
 Riva di Solto, localidad y comune italiana de la provincia de Bérgamo, región de Lombardía.
 Riva Valdobbia, localidad y comune italiana de la provincia de Vercelli, región de Piamonte.

Otros 

 Riva (banda), antigua banda pop yugoslava (1988-1992).
 Riva (Venecia), nombre que se le dan a los accesos escalonados a los barcos de los muelles de Venecia, Italia.